Die BetVictor Scottish Open 2022 waren ein Snookerturnier der Saison 2022/23 der Profitour, das vom 28. November bis 4. Dezember ausgetragen wurde. Nach zwei Jahren, in denen das Turnier umständehalber verlegt werden musste, kehrte es in diesem Jahr in das namensgebende Schottland zurück. Erst zum zweiten Mal nach 2003 war die Hauptstadt Edinburgh der Austragungsort. Die Scottish Open setzten die vierteilige Home Nations Series fort, die im Oktober mit den Northern Ireland Open gestartet worden waren. Wie im Vorjahr wurde bei allen Turnieren der Serie vorab eine Qualifikationsrunde gespielt. Sie fand im Oktober in Cannock statt.

Im Vorjahr hatte der Belgier Luca Brecel die Scottish Open gewonnen, er verlor aber sein Auftaktspiel und schied aus. Sieger wurde der Engländer Gary Wilson, der seinen Landsmann Joe O’Connor im Endspiel mit 9:2 besiegte. Für Wilson war es der erste Titelgewinn in 11 Profijahren.

Judd Trump gelang in seinem ersten Hauptrundenspiel ein Maximum Break, das achte in seiner Karriere. Damit wurde im dritten Jahr in Folge bei den Scottish Open ein 147er-Break erzielt, insgesamt war es das siebte Mal bei 14 Ausgaben des Turniers.

Preisgeld 
22.000 £ gab es in diesem Jahr mehr zu gewinnen als jeweils in den drei Jahren zuvor. Davon profitierten die beiden Finalisten sowie die ausscheidenden Spieler im Viertelfinale und der Runde der Letzten 32. Die beiden unterlegenen Halbfinalisten bekamen etwas weniger.

Hauptturnier 
Bis zum Achtelfinale galt für alle Spiele der Modus Best of 7 (wer zuerst 4 Frames gewinnt, gewinnt das Match). Ab dem Viertelfinale stieg das auf Best of 9, Best of 11 und schließlich im Endspiel Best of 17.

Bis auf den Titelverteidiger Luca Brecel, der die Qualifikation nicht überstand, starteten die meisten Favoriten gut in das Turnier. Erst in Runde 2 gab es mit dem Weltmeister Ronnie O’Sullivan, John Higgins und Barry Hawkins drei Ausfälle aus den Top 10. Im Viertelfinale gab es dann aber fast nur Außenseitersiege und mit Judd Trump und Kyren Wilson schieden zwei weitere Spieler aus, die in dieser Saison bereits Turniere gewonnen hatten. Im Duell ihrer Bezwinger siegte Gary Wilson im Halbfinale gegen Thepchaiya Un-Nooh.
Neil Robertson blieb als einziger Topspieler in der Vorschlussrunde übrig, doch dem jungen Joe O’Connor, der sein bis dahin bestes Turnier gespielt und vier aktuelle oder ehemalige Top-10-Spieler in Folge besiegt hatte, musste auch er sich geschlagen geben.

kl. = kampflos weiter

Finale 
Beide Finalisten gehörten nicht zu den Topgesetzten. Joe O’Connor, in der Weltrangliste nur auf Platz 55, war die Turnierüberraschung. Vor dem Sieg über die Nummer 4 Neil Robertson im Halbfinale hatte er mit Mark Williams und Zhao Xintong bereits zwei Top-10-Spieler aus dem Turnier geworfen. Für den 27-Jährigen war es das erste Finale in seinem fünften Profijahr. Der 10 Jahre ältere Gary Wilson stand bereits zum dritten Mal in einem Endspiel, er war aber inzwischen auf Platz 31 gefallen. Er hatte sich unter anderem in einer frühen Runde gegen den Weltranglistenersten Ronnie O’Sullivan durchgesetzt.

Wilson begann das Match mit einem Century-Break, das O’Connor umgehend mit einem 99er-Break ausglich. Den dritten Frame drehte Wilson noch nach 0:64-Rückstand und nutzte danach den Schwung zur 3:1-Führung zur ersten Pause. O’Connor verkürzte zwar danach, spielte aber unsicher und machte zu viele Fehler. Wilson nutzte die sich ergebenden Chancen und zog auf 6:2 davon. In der Abendsession änderte sich nichts mehr, der Favorit gewann den ersten Frame von vorne, den zweiten stahl er nach Rückstand und mit einem 94er-Break sicherte Wilson sich den 9:2-Sieg und holte sich so seinen ersten Titel in einem Profiturnier.

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde in zwei Teilen ausgetragen. Vom 9. bis 14. Oktober fanden im Chase Leisure Centre in der mittelenglischen Stadt Cannock 46 Partien statt. Die Partien der Top 16 bzw. die der beiden Wildcard-Spieler des schottischen Verbands (wie im Vorjahr die beiden Nachwuchsspieler Liam Graham und Amaan Iqbal) wurden vor Beginn des Hauptturniers in Edinburgh gespielt.

In Cannock wurden an jedem der 6 Spieltage in jeweils 4 Sessions 8 bzw. am Schlusstag in 3 Sessions 6 Partien ausgetragen. Modus aller Matches war Best of 7 (4 Gewinnframes).

|

|}
|}

WC = Wildcard des schottischen Verbands SB&SA
A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century-Breaks 
49 Spieler spielten insgesamt 111 Centurys. Das höchste Break war das Maximum von Judd Trump, die meisten Breaks mit 100 oder mehr Punkten erzielte Neil Robertson, der neun Centurys spielte, gefolgt von Turniersieger Gary Wilson und dessen Namensvetter Kyren Wilson mit jeweils acht.

Quellen

Weblinks 
 2022 Scottish Open bei CueTracker

2022
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in Edinburgh